Adlerorden steht für:
 Adlerorden (Namibia), der zweithöchste Orden von Namibia
 Ritterorden vom Goldenen Adler, 1807–1818 Namen des Ordens der Württembergischen Krone
 Roter Adlerorden, Preußen
 Schlesischer Adler, siehe Schlesisches Bewährungsabzeichen
 Schwarzer Adler-Orden (Albanien)
 Schwarzer Adlerorden, Preußen
 Tiroler Adler-Orden, Auszeichnung des Landes Tirol
 Verdienstorden vom Deutschen Adler zur Zeit des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Orden des Weißen Adlers
Orden der Lilie und des Adlers